Ло́сєв — прізвище російського походження, має жіночу форму Лосєва. Відомі носії:

 Лосєв Анатолій Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Лосєв Анатолій Лукич ( 1947) — спортсмен (греко-римська боротьба), Заслужений тренер України
 Лосєв Віктор Васильович (*1959) — радянський і російський футболіст, та російський футбольний тренер.
 Лосєв Ігор Васильович ( 1955) — доцент кафедри культурології Києво-Могилянської державної академії, публіцист, журналіст
 Лосєв Лев (1937—2009) — російський поет і літературознавець
 Лосєв Максим Вікторович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лосєв Олег Володимирович (1903—1942) — радянський фізик і винахідник
 Лосєв Олександр Миколайович (1949—2004) — російський співак
 Лосєв Олексій Федорович — російський філософ і філолог
 Лосєв Сергій Дмитрович (1939—2004) — український режисер-документаліст, Заслужений діяч мистецтв України
 Лосєв Юрій Іванович (* 1930) — доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
Жінки
 Лосєва Любов Максимівна (1917—1976) — радянський мовознавець, діалектолог, професор.
 Лосєва Поліна Тимофіївна — українська радянська діячка, новатор сільськогосподарського виробництва, свинарка радгоспу «Комуніст» Миколаївського району Миколаївської області. Депутат Верховної Ради УРСР 7-го скликання.

Див. також 
 Інспектор Лосєв

Російські прізвища